La Maison du Val de Villé est un musée français d'arts et traditions populaires situé à Albé (Bas-Rhin). Il présente des collections ayant trait à la distillerie, au tissage, et à toutes les activités proto-industrielles de la région du Val de Villé.

Organisation du musée

Voir aussi

Bibliographie 
 André Dubail, « La maison du Val de Villé », in Guy Cabourdin et Jean Lanher (dir.), Villages et maisons de Lorraine : actes du colloque de Nancy, 22-, Presses universitaires de Nancy, 1982, p. 175 et suiv.

Articles connexes 
 Liste des musées du Bas-Rhin

Liens externes 
 

Musée dans le Bas-Rhin
Val de Villé